Спортивний тренер року в Україні — нагорода найкращому наставнику, котрий задіяний у національній фізкультурно-спортивній галузі. У 1950—1993 роках міг отримати будь-який тренер, який працював в Україні. Від 1994-го лауреатом може стати фахівець із вітчизняним громадянством. Із того ж року нагорода має альтернативну офіційну назву — «Приз ім. Ігоря Турчина». Вручається Комітетом (із 1990 року — Державним) фізкультури та спорту України.

Лауреати

Див. також 

 10 найкращих спортсменів України

Джерела 

 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 8 грудня 2015 року, № 90
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2016 року, № 89-90

Посилання 

 Марлос, Вербич, Шевченко… 
Засновані в Україні 1950
Спортивні нагороди України
 
Нагороди, засновані 1950